<noinclude>

Омыление — гидролиз сложного эфира с образованием спирта и кислоты (или её соли, когда для омыления берут раствор щёлочи):

 R−CO−OR' + НОН → R−COOH + R'−ОН

Происхождение термина «омыление» связано с методом производства мыла из жиров.

В промышленности омылением жиров и растительных масел получают глицерин, жирные карбоновые кислоты и их соли, т. н. мыла (отсюда название).

Омылением часто называют также гидролиз нитрилов, амидов и других производных кислот.

Примечания 

Сложные эфиры карбоновых кислот